Навальмораль-де-ла-Мата () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 155,96 км². Население — 17309 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 180 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Navalmoral
 Navalmoral.net
 Navalmoral Digital
 Guía Turística de Navalmoral
 Información sobre Navalmoral de la Mata en la página web del Colegio Público Campo Arañuelo
 Enlace a todas las páginas web conocidas de Navalmoral de la Mata y a alguna de Talayuela
 Monumentos y lugares emblemáticos en la página web de Joaquín Sarró

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса
Города Эстремадуры